ITAR-TASS, een Russisch nieuwsagentschap
Tass, een plaats in Hongarije